Il termine Varadia può riferirsi a due comuni della Romania:

Vărădia, comune del distretto di Caraș-Severin
Vărădia de Mureș, comune del distretto di Arad